Der Wettbewerb im Mittelgewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 10. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 90 kg. Olympiasieger wurde der Japaner Mashu Baker vor Warlam Liparteliani aus Georgien. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Cheng Xunzhao aus China und den Südkoreaner Gwak Dong-han.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Mittelgewicht Männer

Mittelgewicht Manner